Dominanza in teoria dei giochi
 Legge della dominanza in genetica

Altri progetti